Termenul „Badlands” se poate referi la:

Badlands, regiune aridă
Badlands, Canada
„Badlands visuri spulberate”, o dramă transpusă pe ecran de Terrence Malick (1973)
„Badlands joc pentru computer”, Atari Games 1990
Badlands (album de Halsey), un album de Halsey din 2015